Кубок КОНМЕБОЛ 1993 — 2-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 12 августа по 29 сентября 1993 года. Трофей впервые завоевал бразильский клуб «Ботафого».

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи были сыграны с 22 по 29 августа, а ответные матчи с 1 по 5 сентября.

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

Пеньяроль: Херардо Рабахда, Вашингтон Таис, Нельсон Гутьеррес, Хосе Энрике де лос Сантос, Густаво Да Сильва; Густаво Реэрман, Хосе Пердомо (Аугусто Консани), Данило Бальтьерра, Пабло Бенгоэчеа (Густаво Феррейра); Марсело Отеро, Мартин Родригес. Гл. тренер: Грегорио Перес.

Ботафого: Виллиам, Перивалдо, Андрэ, Рожерио, Клеи; Шина, Фабиано, Элиомар, Алесио (Маркос Пауло); Синвал, Элиел. Гл. тренер: Карлос Алберто Торрес.

Ботафого: Виллиам, Перивалдо, Андрэ, Клаудио Энрике, Клеи (Элиомар); Нэлсон, Суэлио, Алесио (Марко Пауло), Марсело; Синвал, Элиел. Гл. тренер: Карлос Алберто Торрес.

Пеньяроль: Херардо Рабахда, Вашингтон Таис, Нельсон Гутьеррес, Хосе Энрике де лос Сантос, Густаво Да Сильва; Диего Дорта, Хосе Пердомо, Данило Бальтьерра, Пабло Бенгоэчеа (Густаво Реэрман); Марсело Отеро, Мартин Родригес. Гл. тренер: Грегорио Перес.

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КОНМЕБОЛ 1993 на сайте RSSSF

1993
1993 год в футболе